Lolicore je subžánr elektronické taneční hudby, který vznikl v Japonsku v průběhu nultých let 21. století. Tento žánr je charakterizován rychlými, frenetickými beaty, které často překračují 240 BPM. Průměrné BPM lolicore se pohybuje v rozmezí od 200 do 260 BPM, s některými skladbami dosahujícími rychlostí až 300 BPM nebo více.

Charakteristika 
Lolicore se často spojuje s anime a japonským popem. Skladby v tomto žánru se obvykle vyznačují rychlým tempem, vysokým vokálem a výraznými melodiemi. Texty se často zaměřují na témata jako jsou anime postavy, dětské hry nebo fantazijní světy. Lolicore bývá zpravidla zpíván lolitami.

Navzdory svému jménu a některým neobvyklým tématům textů není lolicore zaměřen na dětskou sexualitu, jak by se mohlo zdát. V Japonsku jsou postavy anime a manga často zdrojem inspirace pro hudbu, a proto se také objevují v textech lolicore. Nicméně, existují i některé kontroverzní a kontroverzní skladby v lolicore, které se zaměřují na kontroverzní témata.

Lolicore se stal populární v posledních letech po celém světě a získal si značnou základnu fanoušků. Tento žánr je oblíbený nejen v Japonsku, ale také v západních zemích, jako jsou Spojené státy, Kanada a Evropa. Lolicore přitahuje nejen fanoušky elektronické hudby, ale také fanoušky anime a manga.

V současné době existuje mnoho umělců, kteří se specializují na lolicore a producují skladby v tomto žánru. Lolicore se stává stále populárnějším a jeho vliv na japonskou a světovou kulturu se pravděpodobně bude nadále rozvíjet.

Představitelé lolicore 
Za "krále" lolicoru bývá považován britský skladatel elektronické hudby Goreshit, který se specializuje na lolicore a podobné subžánry elektronické hudby. Jeho skladby jsou obvykle charakterizovány rychlými, agresivními, frenetickými beaty, vysokými vokály a výraznými tanečními melodiemi.

Mezi nejznámější skladby Goreshita patří například "MATZcore" (2012), "Fly, heart! fly!" (2010) nebo "Beautiful loli thing" (2020). Tyto skladby jsou typickým příkladem lolicore, které je oblíbené u fanoušků rychlé a energické hudby.

Goreshit se také vyznačuje použitím neobvyklých zvuků a prvků v jeho skladbách. Jeho hudba často obsahuje samply z anime, zvuky z videoher nebo jiné neobvyklé zvuky, které jsou použity k vytvoření typického zvukového projevu.

Mezi další významné lolicore umělce patří například M1dy, DJ Sharpnel, Loli Ripe nebo Renard. Tyto umělci jsou také známí svými rychlými, energickými skladbami, které jsou oblíbené u fanoušků lolicore.